Исторический процесс — временна́я последовательность, выраженная в поочерёдной смене событий истории и общественных отношений, вызванных деятельностью различных поколений людей.
 Исторический процесс — российское телевизионное историко-политическое ток-шоу, выходившее на канале «Россия-1» с 11 августа 2011 года по 6 июня 2012 года.
 Исторический процесс (философия) бывает линейным и спералевидным